Between The Devil and the Deep Blue Sea Tour é a turnê de divulgação do terceiro álbum da banda Black Stone Cherry que se chama Between The Devil and the Deep Blue Sea.A primeira parte de shows pelos Estados Unidos a banda foi juntamente com a banda Like A Storm da Nova Zelândia,atração de abertura dos shows da banda Alter Bridge.No ano de 2011 a banda tocou pela terceira vez no Download Festival no Reino Unido.Após isso tocou no festival/turnê Carnival Of Madness e logo depois fez uma série de shows pela Europa,ambas as turnês ao lado do Alter Bridge.Para 2012 a banda tem uma turnê como atração principal pelos Estados Unidos e Europa.

Datas

Leg #1:América do Norte

Leg #1:Europa

Leg #2:América do Norte

Leg #1:Europa

Turnês musicais de 2011